Der Begriff Zehrensdorf bezeichnet
 eine neuzeitliche Ortswüstung auf der Gemarkung Wünsdorf, Ortsteil der Stadt Zossen, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg; siehe Zehrensdorf (Zossen)
 einen Wohnplatz in der Gemeinde Wiesenburg/Mark, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg; siehe Zehrensdorf (Wiesenburg/Mark)